Lycée Jacques-Brel peut faire référence à:
 Lycée Jacques-Brel (La Courneuve)
 Lycée Jacques-Brel (Vénissieux)